Mälardrottningen kan avse:

 Mälardrottningen – ett smeknamn på Stockholm
 Mälardrottningen i Gyllene salen – en mosaik i Stockholms stadshus
 Mälardrottningen (fartyg) – fartyget Lady Huttons hotel- och restaurangrörelse
 Stockholms mälardrottning (tävling) – en årlig skönhetstävling
 Mälardrottning (marsch av Viktor Widqvist) – en marsch komponerad av Viktor Widqvist
 Mälardrottningens vals– text: Erik Fura, musik: Yngve Stoor utkom 1946. I en inspelning från Sonora i maj 1946 sjunger Anders Börje
 Mälardrottning (låt av Tore Berger) – en låt av Tore Berger 1984
 Mälardrottning – en sång för manskör komponerad av Otto Olsson 1913, Stockholms Studentsångarförbunds Sångarhälsning